Contea di Giles o Giles County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Giles (Tennessee)
 Contea di Giles (Virginia)